Het ATP-toernooi van Londen 2015 (met de officiële naam AEGON Championships 2015) gespeeld van 15 tot 21 juni op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

Het enkelspel werd gewonnen door Andy Murray. Hij versloeg in de finale Kevin Anderson met 6-3 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut. Zij versloegen in de finale Marcin Matkowski en Nenad Zimonjić met 6-2 en 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen